Alfons de Vilallonga i Cabeza de Vaca (1927-1997), Baró de Segur, baró de Maldà i Maldanell.

Títols nobiliaris 
Títols nobiliaris heretats del seu pare Salvador de Vilallonga i de Càrcer:
 Baró de Segur
 Baró de Maldà i Maldanell
El seu fill Alfons de Vilallonga i Serra, heretà els títols nobiliaris.

Referències 

Barons catalans